Теорема Ван-Обеля о треугольнике
Теорема Ван-Обеля о четырёхугольнике